«Трам-та-ра-ра-ра-рам» — первый музыкальный альбом группы «Кузя УО и Христосы на паперти».

Об альбоме 
Альбом записан Кузей Уо частично у себя дома, частично — дома у Манагера. Записан был в 1989 году (кроме песни «Чёрное дерево» — в декабре 1988 — январе 1989). Переиздан в 1996, 2013 и 2019.

По мнению Егора Летова, близкого друга Костантина Рябинова (настоящее имя Кузи Уо), альбом «имеет крайне циничный, нетривиальный и попросту — небывалый характер».

В журнале Fuzz отметили экспериментальный характер записи, представляющей собой переложенные на музыку тексты Рябинова, которые входили в сборник «Русское поле экспериментов». Надежда Кашликова отметила, что «используемые не по назначению выразительные средства не способствуют осмыслению его [Кузи Ио] стихов», обратив внимание на шумный аккомпанемент барабанов и гитары, граничащий то с хардкор-панком, то трэш-металом и авангардной музыкой. Денис Ступников (Km.ru) указал на низкое качество записи и её концептуальный характер: «голосом Манагер совершенно не владел, зато пел настолько самозабвенно, что порою на концертах напрочь забывал о дыхании и впадал в прострацию».

Список композиций

Примечания 

Христосы на паперти